Grismer se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jesse L. Grismer
 L. Lee Grismer